Dwudziesty dziewiąty rząd Izraela
 Trzydziesty rząd Izraela